Fröhlich är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Emanuel Fröhlich (1796–1865), schweizisk teolog och författare
 Franz Joseph Fröhlich (1780–1862), tysk musikvetare och pedagog
 Friedrich Theodor Fröhlich (1803–1836), schweizisk komponist
 Gottlieb Fröhlich (född 1948), schweiisk roddare
 Gustav Fröhlich (1902–1987), tysk skådespelare
 Silvia Fröhlich (född 1959), östtysk roddare

Se även 

 Frölich

Tyska efternamn